Termenul "Frasin" se poate referi la:

Plante 
 Frasin - gen de arbori din familia Oleaceae

Localități din România 
 Frasin - oraș din județul Suceava, România
 Frasin, Dolj 
 Frasin, Gorj 
 Frasin-Deal, Dâmbovița 
 Frasin-Vale, Dâmbovița 
 Frasin (Broșteni), Suceava

Localități din Republica Moldova 
 Frasin - localitate centru de comună din raionul Dondușeni
 Frasin - sat din cadrul comunei Ivanovca din raionul Hîncești

Localități din Ucraina 
 Frasin (Iasinia) - localitate urbană din Regiunea Transcarpatia

Vezi și 
 Frasina, Vâlcea
 Frasinu, Dâmbovița 
 Frasinu, Giurgiu 
 Frasinu, Vaslui
 Frăsinet (dezambiguizare)
 Râul Frasin (dezambiguizare)

Legături externe 
 Frasin (DEX)

Localități omonime din Republica Moldova